Hyan ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hyan (1868–1944), deutscher Kabarettist, Gerichtsreporter und Schriftsteller
 Jacques D. Hyan (1937–2008), deutscher Maler und Zeichner
 Käthe Hyan (1875–1958), deutsche Kabarettistin